Абла () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 45 км². Население 1294 человека (на 2016 год). Расстояние 65 км до административного центра провинции. Часть территории находится под охраной как часть Природного парка Сьерры-Невады и является одной из дверей в Альпухарру. Кроме главной агломерации существует ещё 2, одна из которых Лас-Адельфас.

История 
В первые века христианства Абла была центром одноимённой католической епархии, которую основал святой Секундий, проповедовавший в то время на юге современной Испании.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страничка мэрии 
 Институт статистики автономного сообщества Андалусии — Абла
 Информационный центр — блог 

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии